De secundaire wegen in Namibië vormen een netwerk van wegen met regionaal belang. De wegen worden aangegeven met het prefix 'C'.

Zie ook 
 Wegen in Namibië
 Lijst van Namibische hoofdwegen

 B
Namibië
Secundaire